Derwent (Canada), een plaats in de Canadese provincie Alberta
 Derwent (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Derwent (Cumbria), een rivier in het Engelse Lake District
 Derwent (Tasmanië), een rivier in Tasmanië